Спеце:

 Спеце — греческий остров при входе в Арголический залив.
 Спеце — дим (община) в Греции (Аттика).
 Спеце — броненосец береговой обороны, построен между 1887—1890 гг.
 Спеце — греческий эскадренный миноносец типа Dardo, построен в 1929—1933 годах.